Serie A 1946/1947 – 45. edycja najwyższej w hierarchii klasy mistrzostw Włoch w piłce nożnej, organizowanych przez Lega Nazionale, które odbyły się od 22 września 1946 do 6 lipca 1947. Mistrzem został , zdobywając swój czwarty tytuł.

Organizacja 
Liczba uczestników została zmniejszona z 25 do 20 drużyn. Liga ponownie przyjęła nazwę Serie A i rozgrywki prowadzone w pojedynczej grupie.  awansowała z Serie B. Rozgrywki składały się z meczów, które odbyły się systemem kołowym u siebie i na wyjeździe, w sumie 38 rund: 2 punkty przyznano za zwycięstwo i po jednym punkcie w przypadku remisu, z możliwą dogrywką, rozstrzygać sytuacje ex aequo w końcowej klasyfikacji.. Zwycięzca rozgrywek ligowych otrzymywał tytuł mistrza Włoch. Trzy ostatnie drużyny spadało do Serie B.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Skład mistrzów

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki meczów i tabele w bazie RSSSF 
 Almanacco Illustrato del Calcio – La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, Settembre 2005 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
1946 w piłce nożnej
1947 w piłce nożnej
1946 we Włoszech
1947 we Włoszech